Dit verwijst naar het Latijnse woord "primus", dat "(de) eerst(e)" betekent.

Primus (1908), een Duits automerk
Primus (1935), een Duits vrachtwagen- en tractormerk
Primus (band), een rockband
Primus (dier), een fossiel knaagdier
Primus (heilige), een martelaar en heilige
Primus (kooktoestel), een kooktoestel op petroleum
Primus (pils), een bepaald bier (van Brouwerij Haacht in Boortmeerbeek)
Primus (praenomen), een bepaalde voornaam
Primus (student), verouderde benaming voor de beste student van zijn jaar
Primus (televisieserie), een Amerikaanse televisiereeks
Primus (Transformers), een personage uit de Transformers-franchise

Zie ook

PriMus, een soort van muzieknotatiesoftware
Primus inter pares, een uit het Latijn afkomstige uitdrukking die zoveel betekent als "de eerste of leider onder de gelijken" (= de paus)